Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarin i Borbó (Barcelona, 6 de desembre de 2000) és un adolescent espanyol, segon fill de la infanta Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarín. És vuitè en la línia de successió al tron espanyol, després de la princesa d'Astúries, Leonor de Borbó, la infanta Sofia de Borbó, la infanta Elena de Borbó, Felip Joan Froilà de Marichalar, Victòria Frederica de Marichalar, la seva mare, la infanta Cristina de Borbó i el seu germà gran, Joan Valentí Urdangarin.

Faceta esportiva 
L'any 2018 és fitxat per al planter del club d'handbol TSV Hannover-Burgdorf.
L'estiu del 2021 s'incorpora al FC Barcelona Handbol amb fitxa del filial, si bé debuta amb el primer equip el 23 d'octubre del mateix any contra el Bada Huesca, partit en el qual marca tres gols.

Títols 
 6 de desembre de 2000-present: Excel·lentíssim senyor don Pau Nicolau Sebastià de Tots Sants Urdangarin i Borbó, gran d'Espanya.

Referències 

Barcelonins contemporanis